Illegaler Grenzübertritt steht für:

 Illegale Einreise, also die Einreise in ein Land ohne gültigen Aufenthaltstitel
 Ungesetzlicher Grenzübertritt im DDR-Recht, die rechtswidrige Flucht aus der DDR